

Tradizioni popolari 
Toire no Hanako-san – leggenda metropolitana e personaggio del folclore giapponese

Film 
Toire no Hanako-san – film giapponese del 1995
Toire no Hanako-san – film d'animazione giapponese del 1996